MKV – format przechowywania obrazu lub dźwięku w jednym pliku (kontener multimedialny)
 MKV – wielogłowicowy system broni kinetycznej